Jonathan Williams (1929–2008) – amerykański poeta
 Jonathan Williams (1942–2014) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Jonathan Williams (ur. 1993) – walijski piłkarz
 Jonathan Williams (ur. 1995) – amerykański koszykarz

Zobacz też 
 John Williams